Гай Марий ():

 Гай Марий — видный римский полководец и политический деятель, семикратный консул
 Гай Марий Младший — консул в 82 году до н. э., сын полководца Гая Мария
 Гай Марий Викторин — римский грамматик, оратор и философ IV века

См. также 
 Марии